Charles Kérivel, également connu sous le pseudonyme de Kerik, est un peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée français né le  à Douarnenez.

Biographie 
En 1951, Charles Kérivel se passionne pour le dessin et la peinture qu'il pratique en pleine nature. En 1955, il embarque sur l'Aventurier, un bateau de pêche, en qualité de mousse. Puis c'est la marine marchande qui lui fait découvrir les Amériques, les côtes africaines et certaines régions du Moyen-Orient. Lors de son service militaire en Algérie, il acquiert auprès d'un maquettiste publicitaire quelques connaissances graphiques qui lui permettent d'entrer dans le monde de l'imprimerie puis de la publicité. En 1978, il édite à compte d'auteur sa première bande dessinée Du Termaji chez les Penn-Sardinn’, puis en 1980 Le Bonnomig des Penn-Sardinn’. À cette période, il illustre des recueils d'histoires bretonnes et assure l'illustration journalière des génériques de l'émission Midi-Première sur TF1, présentée par Danièle Gilbert.

De ses voyages en Tunisie, Turquie, Sénégal et surtout Maroc, il en rapporte de nombreux carnets de croquis et des aquarelles.

Publications

Ouvrages 
 Le Douarneniste comme on cause : étude des mots et des expressions populaires, avec René Pichavant et Per Denez, 1978.
 Grand Sud Marocain, Gallimard Loisirs, 2004.
 Maroc, itinéraire d'un peintre breton, Éd. Acr, 2009.

Bandes dessinées 
 Du Termaji chez les Penn-Sardinn’, auto-édition, 1978.	
 Le Bonnomig des Penn-Sardinn’, auto-édition, 1980.
 Les Penn-Sardinn’, réédition des deux albums reliés, 2000.
 Stonk Atao, les lettres de mon Moulin à Stronk, avec Yvonne Jaouen et Jean Pencalet, 1981.
 Douarn'Stories, avec Lucien Poënot, Coop Breizh.

Illustrations 
 Edmond Amran El- Maleh, Essaouira, cité heureuse, illustrations Charles Kérivel et Yves Korbendau, Éd. Acr, 2000.
 Charles Madézo, Du Ris aux Sables…, illustrations de Charles Kérivel, Éd. Télégramme, 2004.

Notes et références

Liens externes 
 
 « Charles Kérivel » sur aquarelle-maroc.com.

Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Peintre breton
Illustrateur français du XXe siècle
Illustrateur français du XXIe siècle
Auteur français de bande dessinée
Personnalité utilisant un pseudonyme
Naissance en 1939
Naissance à Douarnenez